Десото има више значења:
 Округ Десото (Мисисипи)
 Округ Десото (Флорида)
 Десото (Тексас)